HMS „Orion” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Oriona, postaci z mitologii greckiej:
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate) zwodowany w 1787, rozebrany 1814.
  – 80-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second-rate) zwodowany w 1854, rozebrany w 1867.
  – korweta pancerna zwodowana w 1879, w 1909 przekształcona w okręt-bazę i przemianowana na HMS „Orontes”, sprzedana w 1913.
 HMS „Orion” – planowany krążownik pancerny z 1904; budowa niepodjęta.
  – pancernik typu Orion zwodowany w 1910, sprzedany w 1922.
  – krążownik lekki typu Leander zwodowany w 1932, złomowany w 1949.

Przypisy 

Orion